Святая Луция (Люция) — имя христианских святых.

 Луция Сиракузская (около 283— около 303) — раннехристианская святая и мученица, покровительница слепых.
 И Чжэньмэй, Люция (1815—1862) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.

 День святой Люсии — праздник, отмечаемый 13 декабря в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и на Сицилии.

См. также 
 Санта Лючия (значения)
 Санта-Лусия (значения)